Брентвуд има више значења:

 Брентвуд (Есекс)
 Брентвуд (Њујорк), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Брентвуд (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Брентвуд (Мериленд), град је у америчкој савезној држави Мериленд
 Брентвуд (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Брентвуд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Брентвуд (Тенеси), град је у америчкој савезној држави Тенеси